Кхасы или кхасия — палеоевропейский народ, обитавший на южном склоне Гималаев от Кашмира до Бутана.
 Кхас (народ) (:en:Khas people) - современная этническая группа в Непале и в Гималаях в целом.